Antoninek peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Antoninek, quartier de Poznań
 Antoninek, village de la voïvodie de Mazovie